Берёста, или береста́, — верхний слой (белая наружная часть) коры берёзы.

Внешняя сторона берёсты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже — розовато-коричневого.

Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков — от жёлтого до коричневого.

Применение

В древности 

На Руси издревле использовали берёсту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (туеса, плетёные берестяные лукошки, короба, шакрунки), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты).

Материал для письма 

Берестяны́е гра́моты — письма и записи на коре берёзы, памятники письменности Древней Руси XI—XV вв. Берестяные грамоты представляют первостепенный интерес как источники по истории общества и повседневной жизни средневековых людей, а также по истории восточнославянских языков.

Берестяная письменность известна также ряду других культур народов мира.

В культуре Индии берёста использовалась в основном в Гималаях, где встречается гималайская берёза (Betula utilis). Некоторые из старейших сохранившихся индийских рукописей написаны на берёсте, например, буддийские рукописи, датируемые I веком до нашей эры. И II век нашей эры в Гандхаре. Манускрипт Бакхшали — рукопись, которая может содержать старейшее доказательство использования номера ноля, написанa на берёсте. Ссылки на письмо на берёсте можно найти и в литературных источниках. Так, y поэтa Калидаса главный герой Урваши (в драме Викраморвашия) пишет на куске берёсты. Тот же автор описывает в своём художественном эпосе «Кумарасамбхава», как видьядхары  (полубоги) в Гималаях используют берёсту для написания любовных писем. Берёста осталась в использовании, как не писать материал среди индуистов в Кашмире до XVIII века.
Техника письма была более сложной, чем на Руси. Писали по берёсте, как и на пальмовых листьях, острым металлическим грифелем или каламом, царапающим (по листьям) или проминающим (по берёсте) поверхность писчего материала, а затем протирали надпись сажей, углём или листьями растений, сок которых окислялся и темнел.

Есть берестяные письма, написанные в наше время, особенно жертвами советских репрессий. Люди в советских посёлках и лагерях ГУЛАГа в Сибири использовали полоски берёсты, чтобы писать письма своим близким домой из-за недоступности бумаги. Примеры этих писем от латвийских жертв советского режима в настоящее время считаются включёнными в список наследия ЮНЕСКО «Память мира». Во время Второй мировой войны пропагандистские газеты и листовки, издаваемые партизанами, иногда печатались на берёсте из-за нехватки бумаги.

Другое применение 

Различные народы используют берёсту в качестве кровельного материала и для изготовления лодок.

Берёста хорошо воспламеняется и долго горит, поэтому многие народы России издавна используют её для растопки печей и разжигания костров.

В строительстве берёсту использовали в качестве изолятора от сырости. Благодаря водонепроницаемости и антисептическим свойствам берёста охранялa от гниения. Нижние венцы деревянного сруба, подоконники, перекрытия дольше служили, если между деталями конструкции прокладывали берёсту. В некоторых деревнях и сейчас покрывают бани и подсобные здания берёстой из-за дороговизны рубероида. Из берёсты изготавливали лошадиную упряжь, верёвки, на рыбацких сетях — поплавки, игрушки для детей. Берёстy использовали для изготовления музыкальных инструментов: пастушьих рожков и жалийок.

Современное применение 
В России из берёсты изготовляют наборные рукоятки ножей. Такие рукоятки позволяют пользоваться ножами в полевых условиях в мороз и в жару из-за низкой теплопроводности берёсты. Высокие водоотталкивающие свойства берёсты позволяют делать рукоятки ножей без дополнительной пропитки.

Пучок берёсты — простейшая форма факела.

Из берёсты путём сухой перегонки получают дёготь, который входит в состав мазей Вишневского и Вилькинсона.

Декоративно-прикладное применение 

Берёста активно используется в народных промыслах как прекрасный поделочный материал для изготовления туесов, шкатулок, художественных панно, сувенирной продукции и других изделий.

Иркутский художник Евгений Ушаков разработал уникальную технику пластинчатой мозаики из берёсты, в которой создавал картины и станковые панно.

Использование в медицине 
Берёстa содержит бетулин, который проявляет противоопухолевые свойства в отношении некоторых видов опухолей.

См. также 
 Шемогодская резьба
 Лыко

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Документальный фильм «Дороги старых мастеров. Береста-берёста» на телеканале «Культура»

Древесные материалы
Берёза
Побег
Русский народный быт
Ткани растений
Материалы для письма
Природные материалы для плетения